FSG est un sigle qui peut désigner :
 Fédération suisse de gymnastique ;
 Festival de Sciences et Génie, à l'Université Laval, à Québec.

 Fraternel salut guide ( formule de politesse utilisée à la fin d’un courrier pour se saluer entre guide ( scoutisme)